Sahli ist der Familienname folgender Personen:

 Abderrazak Sahli (1941–2009), tunesischer Maler
 Christian Sahli (1825–1897), Schweizer Politiker
 Hamza Sahli (* 1993), marokkanischer Langstreckenläufer
 Hermann Sahli (1856–1933), Schweizer Internist
 Manuel Sahli (* 1988), Schweizer Politiker
 Marc P. Sahli (* 1972), Schweizer Schriftsteller
 Mohamed Sahli (* 1978), österreichischer Fußballtrainer
 Paul Sahli (* 1948), Schweizer Balljongleur
 Walter Sahli (1860–1916), Schweizer Arzt

und der Name folgender Orte:
 Sahli (Bisistal) in der Schweiz